Прииши́мка () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новочеркасского сельского округа. Код КАТО — 113650600.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Астраханка, в 9 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Новочеркасское.

Абсолютная высота — 308 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,4°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,6°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 375 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Ондирис — на северо-востоке, село Новочеркасское — на северо-западе.

История 
Населённый пункт возник как посёлок для спецпоселенцев (трудпосёлок №14) в составе КарЛАГа.

Население 
В 1989 году население села составляло 364 человек (из них поляки — 31 %, русские — 29 %).

В 1999 году население села составляло 302 человека (155 мужчин и 147 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 209 человек (105 мужчин и 104 женщины).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района